Кубок Греции по футболу 2010/2011 годов () — 69-й розыгрыш Кубка Греции по футболу.

Пятый раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика на сайте soccerway.com

2010/2011
Спорт в Греции в 2010 году
Спорт в Греции в 2011 году
Греция
Греция